

Persone 
 Peter Cook (1927-1960) – calciatore inglese
 Peter Cook (1936) – architetto britannico
 Peter Cook (1937-1995) – attore e comico britannico
 Peter Cook (1943-2005) – politico australiano
 Peter Cook (1950) – fantino australiano
 Peter Cook – politico inglese
 Peter Cook – giornalista televisivo statunitense

Altri 
 Pete Cooke – autore di videogiochi britannico
 Peter Cooke (1949) – politico statunitense